Алакуас (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-Оэсте. Занимает площадь 3,9 км². Население 30270 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 7 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Alacuás
 Web ciudadana del Ayuntamiento de Alacuás
 Web del Castillo de Alacuás
 Festival de Rock de Alacuás

Муниципалитеты Валенсии